Het WTA-tennistoernooi van Doha (officieel Qatar Total Open) van 2020 vond plaats van zondag 23 tot en met zaterdag 29 februari in de Qatarese hoofdstad Doha. Het was de achttiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Khalifa International Tennis Complex.

Enkelspel 
De Belgische titelverdedigster Elise Mertens was het zestiende reekshoofd. Zij kwam niet voorbij de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Australische Ashleigh Barty bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Petra Kvitová.

Het negende reekshoofd, Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als achtste geplaatste Tsjechische Petra Kvitová in twee sets. Sabalenka wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Doha op haar naam te schrij­ven. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste van 2020. Zij won US$ 605.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Naast Mertens waren er nog twee Belgische speelsters. Alison Van Uytvanck bereikte de tweede ronde. Kirsten Flipkens had zich via het kwalificatietoernooi een plaats in de hoofdtabel veroverd – daar verloor zij haar openingspartij.

De enige Nederlandse speelster, Kiki Bertens, was als zevende geplaatst – zij kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde en bereikte de derde ronde, waarin zij verloor van de Chinese Zheng Saisai.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

De titelverdedigsters, de Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Latisha Chan, wonnen hun openings­partij, maar lieten voor de tweede ronde verstek gaan, wegens duizeligheid van de oudste zus.

Het als eerste geplaatste duo Hsieh Su-wei en Barbora Strýcová won het toer­nooi. In de op vrijdag 28 februari gespeelde finale ver­sloe­gen zij het als zesde geplaatste koppel Gabriela Dabrowski en Jeļena Ostapenko in de match-tiebreak. Het was hun achtste gezamen­lijke titel. De Taiwanese Hsieh had daar­naast twintig eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Tsjechische Strýcová 22.

De Belgische Elise Mertens speelde samen met Wit-Russin Aryna Sabalenka, met wie zij het derde reekshoofd vormde – zij kregen een vrijstelling voor de eerste ronde en bereikten de kwart­finale, waarin zij verloren van Dabrowski en Ostapenko. Kirsten Flipkens en de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands bereikten de tweede ronde.

De Nederlandse Demi Schuurs en Ashleigh Barty (Australië) waren als achtste geplaatst – zij strandden in de eerste ronde. Ook Kiki Bertens en de Duitse Julia Görges verloren hun openings­partij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
* Toernooischema ITF

Doha 2020
Doha